Антті Гяккінен ( нар. 16 січня 1985, Мянтюгар'ю, Південна Савонія, Східна Фінляндія, Фінляндія) — фінський громадський і політичний діяч, міністр юстиції Фінляндії (з 2017), депутат Едускунти..

Життєпис 
Міністр юстиції Фінляндії (з 2017), депутат Едускунти від партії Національна коаліція (з 22 квітня 2015).

5 травня 2017 призначений міністром юстиції Фінляндії, ставши наймолодшим міністром (32 роки) в кабінеті Сіпіля.

Примітки 

Уродженці Фінляндії
Народились 1985
Народились 16 січня
Випускники Гельсінського університету
Депутати парламенту Фінляндії
Міністри